Daniel Dias – calciatore macaense
 Daniel Dias – nuotatore paralimpico brasiliano